Northville (Dacota do Sul)
Northville (Michigan)

Desambiguações de topônimos